Hide and Shriek – film del 1938 diretto da Gordon Douglas
Nascondino con il morto (Hide and Shriek) – romanzo di R. L. Stine del 1995